Соревнования по кёрлингу в рамках зимних Азиатских игр 2003 года проходили с 5 по 8 февраля в городе Аомори (Япония), на арене Aomori City Sports Complex. Разыгрывались 2 комплекта наград — среди мужских и женских команд. В программу зимних Азиатских игр турнир по кёрлингу был включен впервые.

В соревнованиях приняли участие 4 мужских и 4 женских команды.

В мужском турнире победителями стала сборная Республики Корея, второе место заняла сборная Японии, третье место — сборная Китая.

В женском турнире победителями стала сборная Японии, второе место заняла сборная Республики Корея, третье место — сборная Китая.

Медальный зачёт

Медалисты

Формула турнира 
Сначала команды на групповом этапе играют по круговой системе в один круг. При определении распределения мест по результатам группового этапа при равенстве количества побед между командами проводится дополнительный матч (тай-брейк). Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе. Команда, занявшая на групповом этапе 1-е место, проходит напрямую в финал; команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место, встречаются в полуфинале, победитель которого выходит в финал, а проигравший занимает общее 3-е место.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 
Турнирная таблица (итоговое положение команд)

  команды, выходящие в двухматчевый тай-брейк за распределение 1-го, 2-го и 3-го мест перед выходом в плей-офф

Тай-брейк 
Раунд 1. 6 февраля, 15:00

Раунд 1. 6 февраля, 20:30

Плей-офф 

Полуфинал. 7 февраля, 9:30

Финал. 1 февраля, 14:30

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 
Турнирная таблица (итоговое положение команд)

  команда, выходящая напрямую в финал плей-офф
  команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 7 февраля, 9:30

Финал. 7 февраля, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты мужского турнира | сайт результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга
 Результаты женского турнира | сайт результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга

Кёрлинг
2003 год в кёрлинге
2003
Кёрлинг
Международные соревнования по кёрлингу в Японии